Daucus lopadusanus är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Lojacono-Pojero. Daucus lopadusanus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
lopadusanus